Jméno Christopher Walker má více nositelů:
 Christopher J. Walker (1942–2017), britský historik
 Christopher Walker (atlet) (* 1968), gibraltarský triatlonista a cyklista
 Christopher „Kit“ Walker, skutečné jméno postavy z komiksu The Phantom

Související články 
 Chris Walker